Сонцов-Засекин — двойная фамилия.

Известные носители 
 
 Сонцов-Засекин, Борис Андреевич — стряпчий (1666), стольник (1668) и воевода Тобольска (1684).